Йерди Схаутен (; родился 12 января 1997, Хеллевутслёйс, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник клуба «Болонья».

Клубная карьера 
Схаутен — воспитанник футбольной академии клуба АДО Ден Хааг. 10 декабря 2016 года против НЕК дебютировал в Эредивизи. Летом 2017 года Схаутен перешёл в «Телстар» для получения игровой практики. 18 августа в матче против «Эйндховена» он дебютировал в Эрстедивизи. 3 ноября в поединке против «Гоу Эхед Иглз» Йерди забил свой первый гол за «Телстар». Летом 2018 года Схаутен присоединился к роттердамскому «Эксельсиору». 11 августа в матче против ситтардской «Фортуны» он дебютировал за новую команду. 18 января 2019 года в поединке против «Витесса» Йерди забил свой первый гол за «Эксельсиор».

Летом 2019 года Схаутен перешёл в итальянскую «Болонью». Сумма трансфера составила 3 млн. евро. 6 октября в матче против «Лацио» он дебютировал в итальянской Серии A. 20 марта 2021 года в поединке против «Кротоне» Йерди забил свой первый гол за «Болонью».

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Телстар»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Болонья»